Die Uncle Tobys Hardcourts 2005 waren ein Damen-Tennisturnier der WTA Tour 2005. Das Hartplatzturnier der Kategorie Tier III fand vom 31. Dezember 2004 bis 8. Januar 2005 in Gold Coast statt.

Das Endspiel im Einzel gewann Patty Schnyder gegen Samantha Stosur mit 1:6, 6:3 und 7:5. Im Doppelfinale besiegten Jelena Lichowzewa und Magdalena Maleewa die Paarung Maria-Elena Camerin / Silvia Farina Elia mit 6:3, 5:7 und 6:1.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Uncle Tobys Hardcourts 2005 fand vom 31. Dezember 2004 bis 2. Januar 2005 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze im Einzel und ein Platz im Doppel für das jeweilige Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

2005
WTA Tour 2005